Экспози́ция ( — выставление для обозрения) — основная форма музейной коммуникации, образовательные и воспитательные цели которой осуществляются путём демонстрации музейных экспонатов (художественных произведений, исторических документов, памятников материальной культуры и т.д.), организованных, объяснённых и размещённых в соответствии с разработанной музеем научной концепцией и современными принципами архитектурно-художественных решений.

Размещается как в закрытых залах, так и на открытых площадках, согласно правилам хранения экспонатов (температурный режим, влажность и т.д.), обеспечивается этикетажем, содержащим краткую характеристику экспоната.

Организацию экспозиции можно разделить на три метода — коллекционный, ансамблевый, иллюстративно-тематический.

См. также 
 Выставка

Литература 
 Богданов Г. Подготовка картин к экспозиции // Художник. — 1963. — № 9. — С. 45—48.
Экспозиция//Гл. ред. А. М, Прохоров, Большая Советская Энциклопедия, М.,1978г., т.30, стр. 9

Музеи
Выставки